Typ M, Typ m oder Type M steht für:

 Audi Typ M, Automodell der Marke Audi
 Lenz-Typ M, Dampflokomotivenbaureihe
 Lenz-Typ m, Dampflokomotivenbaureihe
 Stadtbahnwagen Typ M, Straßenbahnwagen, siehe Stadtbahnwagen Typ M/N
 Stecker-Typ M, Netzsteckverbindung
 Renault Type M, Automodell der Marke Renault
 M-Asteroiden, Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden
 Straßenbahn Wien Type M

Siehe auch:
 MG M-Type, Automodell der Marke MG

Abkürzung